Trzy katolickie zgromadzenia zakonne:
 Towarzystwo Maryi (montfortanie)
 Towarzystwo Maryi (marianiści)
 Towarzystwo Maryi (maryści)